In der Liste der Baudenkmale in Röbel/Müritz sind alle denkmalgeschützten Bauten der Stadt Röbel/Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (Auszug) vom 20. Januar 2017.

Baudenkmale nach Ortsteilen 

|}

Gestrichene Baudenkmale 
 Klosterstraße 13 b, Speicher mit Seilwinde u. techn. Einrichtung
 Marienfelde 51, Park der ehem. Gutsanlage
 Straße des Friedens 68, Wohnhaus

Quelle 
 Denkmalliste des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
 BIG-Städtebau (Hg.): 10 Jahre Städtebauförderung Röbel/Müritz 1991 – 2001.

Weblinks 

Robel
!Baudenkmale